174 километр — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области.

Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Состоит из двух боковых платформ. Платформы низкие, длинные с установленными столбами освещения, без ограждений. На западной платформе находится недействующий кассовый павильон, построенный по типовому проекту 1960-х годов. Восточная платформа значительно длиннее западной в южную сторону.

В 700 метрах южнее проходит автодорога М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе). Населённых пунктов вблизи платформы нет.

Время движения поезда до узловой станции Кубинка-1 (пересадка на радиальное Белорусское направление МЖД) — 40—45 минут, до пл. 165 км (пешеходная пересадка на радиальное Рижское направление МЖД) — 8—10 минут, до узловой станции Манихино-1 (непосредственная пересадка на Рижское направление) — 30—35 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях.

Галерея 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра